O Gold Coast United Football Club, ou Gold Coast Galaxy Football Club (abreviado para Gold Coast United ou Gold Coast) foi uma equipe australiana de futebol.

A equipe foi fundada em 2008 e disputou a A-League na temporada 2008/2009 com o nome de Gold Coast Galaxy Football Club, na temporada 2009/2010 mudou para o nome original. A equipe foi dissolvida em 2012, após três temporadas.

História 

Origem

Um consórcio sob o título de trabalho "Gold Coast Galaxy FC", liderado pelo magnata imobiliário Fred Taplin, juntamente com North Queensland Thunder , foi considerado para admissão na temporada 2008-2009, mas a Federação Australiana de Futebol atrasou a expansão da liga até a temporada de 2009-2010. Esperava-se fortemente que a Gold Coast ingressasse na temporada 2008-2009 junto com o North Queensland Thunder, expandindo a liga para dez equipes. Embora o lance do Galaxy parecesse ter um bom apoio, a oferta da Thunder parecia muito menos segura, particularmente depois que um grande financiador retirou a franquia em 5 de março de 2008. A FFA determinou em 11 de março que nenhuma equipe receberia entrada "no melhores interesses da liga ", dado que um formato de nove equipes era geralmente desfavorável. Clive Palmer, que originalmente possuía o clube por completo, vendeu uma participação de 10% de Gold Coast para amigos próximos que moram em Melbourne no início de 2007, quando não se esperava que o clube recebesse uma licença para a A-League.

Durante o período de entressafra antes da temporada de 2008-2009, um número de jogadores foram contratados para se juntar ao clube e fez algumas contratações provisórias, incluindo o ex- Queensland Roar gerente Miron Bleiberg , goleiro Scott Higgins , e o ex Wellington Phoenix Jogador brasileiro Felipe . Sem entrar na temporada de 2008–2009, os jogadores se tornaram agentes livres e ainda poderiam assinar a temporada 2009-2010, dependendo dos termos de seus próximos contratos de clube. A franquia também estava ligada às vezes com a contratação de Nwankwo Kanu como seu "marquee" player.

O nome 'Galaxy' era um nome provisório e sempre foi indeterminado se esse nome seria ou não usado pelo clube como um nome permanente. Dizia-se que o Galaxy tinha laços com o Los Angeles Galaxy , clube da Major League Soccer americana , o que significaria partidas de pré-temporada e possíveis oportunidades de compartilhamento de jogadores. De fato, em fevereiro de 2008, houve até mesmo conversas sobre David Beckham se preparando para uma partida de pré-temporada. O consórcio Galaxy havia planejado comercializar o clube no norte de New South Wales , até Coffs Harbour .

Formação

Uma vez que a FFA decidiu não ter novas franquias em 2008-2009, o foco se voltou para 2009-2010. O clube era detido em 70 por cento por Clive Palmer, o homem mais rico de Queensland, e os outros 30 por cento eram de propriedade de 3 homens não identificados. As chances do consórcio Galaxy de entrar na A-League tiveram um duro golpe em junho de 2008, quando um consórcio rival, liderado pelo empresário imobiliário e minerador Clive Palmer, entrou em negociações com a FFA. Em 3 de Junho de 2008, Fred Taplin anunciou que o Gold Coast Galaxy tinha abandonado a corrida para a licença Gold Coast e um lugar na A-League "no interesse do futebol". No mesmo dia, o chefe da FFA , Ben Buckleyconfirmou que o consórcio Palmer havia conseguido garantir a franquia. Em 6 de junho, Palmer assinou um acordo provisório com a FFA para colocar uma equipe na temporada 2009-2010. A conferência de imprensa foi realizada no Robina Stadium , reforçando ainda mais a sugestão de que a nova franquia jogará no estádio com capacidade para 27.000 pessoas. Palmer declarou que iria construir um time capaz de vencer a Liga em sua primeira temporada. 

Temporada de 2010-11

Em 9 de abril de 2010, foi relatado que Clive Palmer havia encerrado seu apoio financeiro à Gold Coast United, colocando o clube em risco de fechamento imediato. No entanto, isso não aconteceu, e Palmer manteve o controle do clube. O executivo-chefe da Gold Coast United, Clive Mensink, negou que o clube desistisse, mas o clube seria forçado a mudar sua estrutura de propriedade. E após recrutamentos cruciais de Bruce Djite , Peter Perchtold e a re-assinatura de Shane Smeltz , a equipe teria o ataque mais perigoso em toda a A-League.

2011-12 temporada

A temporada 2011-12 começou com vários jogadores importantes, incluindo Bruce Djite para o Adelaide United e a perda de Shane Smeltz para o Perth Glory.

Em 27 de janeiro de 2012, Clive Palmer mais uma vez causou controvérsia ao decidir fechar todos exceto a arquibancada oeste do Skilled Park pelo restante da temporada da A-League. A ação foi uma forma de punição para os fãs do clube por uma explosão que foi lançada durante o derby contra o Brisbane Roar . Apesar da reação de dentro da comunidade, Palmer manteve sua palavra ao fechar permanentemente as arquibancadas norte e leste, junto com o estande sulista que já estava fechado. No dia 29 de fevereiro de 2012, o FFA revogou a licença de A-League de Gold Coast United de Clive Palmer, no entanto, eles foram autorizados a jogar os últimos quatro jogos da temporada. Como resultado, Palmer fundou a Football Australia  - uma organização concorrente que operava sem afiliadas internacionais.

2017: Retorno

Em 3 de agosto de 2017, foi anunciado que o clube havia sido admitido na competição National Premier Leagues Queensland para a temporada de 2017, retornando a competir oficialmente novamente.

Estádio 
A casa do clube era o Skilled Park . Partilhou o estadio com a equipa da Gold Coast Titans da NRL. Ele está localizado no subúrbio de crescimento de Robina , ao lado da estação ferroviária de Robina . O Skilled Park é capaz de acomodar 27.400 pessoas. As baixas multidões em 2009 levaram ao público do clube a 5000. A assistência mais baixa foi de 1.141 quando jogaram contra o  Central Coast Mariners FC no Skilled Park, a 22 de Fevereiro de 2012, num empate 3-3.

Rivalidades
Devido à sua proximidade com Brisbane, o Gold Coast United compartilhava uma rivalidade local contra o Brisbane Roar . Houve também uma rivalidade local com o North Queensland FC, que recebeu os dois clubes como clubes de Queensland.

Glória de Perth  - (a taça de minério de ferro). Uma rivalidade gerada pela mídia que começou antes do primeiro encontro das duas equipes, e em homenagem aos dois donos dos clubes, os magnatas de mineração Clive Palmer e Tony Sage. A rivalidade era representada por um sólido troféu de ouro doado por Clive Palmer, e o troféu deveria ser disputado toda vez que as duas equipes se encontrassem. Foi considerado um jogo rival de menor importância entre os adeptos do Perth Glory e do Gold Coast. O  confronto deve os seguintes números, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Cores e Patrocínios
As cores do clube eram amarelo e azul royal. Essas cores são sinônimas e representativas da Gold Coast. A camisa alternativa do clube era toda branca.

Para a temporada 2011/2012, o resort Hyatt Regency Coolum tornou-se o principal patrocinador da United, substituindo a Queensland Nickel, uma empresa de propriedade de Clive Palmer. O emblema da Hyatt estava estampado na frente da camisa do clube. Outros patrocinadores que apareceram na faixa da United incluem Modern Solar, WAECO e Westpac

Notáveis Jogadores

Australia
  Daniel Bowles
  James Brown
  Zenon Caravella
  Jason Culina
  Bruce Djite
  Dino Đulbić
  Ben Halloran
  Dylan Macallister
  Steve Pantelidis
  Joel Porter
  Kristian Rees
  Michael Thwaite
  Ante Rožić

Estrangeiros
  Anderson
  Adama Traore
  Paul Beekmans
  Peter Jungschläger
  Maceo Rigters
  Bas van den Brink
  Danyon Drake
  Shane Smeltz
  Glen Moss
  Charlie Miller

Treinadores
 Miron Bleiberg (Agosto de 2007–12)
 Mike Mulvey (interino) (Fev 2012–)

Clubes de futebol fundados em 2008